Подорож вглиб себе (англ. Inward) — книга письменника Дієго Переса, що публікується під псевдонімом Янґ Пуебло. Inward — перша книга письменника, що дуже швидко стала бестселером на Amazon. Українською книга видана у 2023 році видавництвом «Наш Формат». Переклав з англійської Любко Дереш.

Про книжку 
Книга-бестселер «Подорож вглиб себе» є збіркою прози та віршів, в якій досліджується рух від самолюбства до безумовної любові, мистецтво відпускання, а також сила і мудрість, що виходять із самосвідомості, нагадуючи нам про свободу, зцілення і можливість трансформації. Збірка адресована кожному, хто шукає звільнення від болю, незалежно від методу, яким людина послуговується для гоєння власних ран. Книга підходить тим, хто вирушає у власну подорож особистої трансформації. Збірка присвячена темі особистого зцілення та самопізнання. Достатньо впустити в себе кілька її рядків, аби вони почали самі розкриватися усередині новими усвідомленнями, спонукаючи до особистого перетворення. Стримані та переконливі рядки цієї поезії підтримують віру в перемогу світла й дають можливість перепочинку посеред бурхливого, руйнівного потоку трагедій і болю.

Про автора 
Дієго Перес народився в Еквадорі. Відомий у соцмережах під псевдонімом Янґ Пуебло. Псевдонім автора у перекладі з іспанської означає молоді люди. Таким чином автор нагадує собі про своє еквадорське коріння, активістський досвід, а також про те, що колектив людства перебуває на етапі важливого зростання. Дієго мотиваційний спікер та автор бестселерів з самозцілення та самосвідомості. Також, він є широко відомим автором у Instagram та різних соціальних мережах. За допомогою письма та розмови Дієго прагне підтримати зцілення особистості, знаючи, що коли люди звільняються від свого особистого тягаря, це допомагає їм будувати глобальний мир. В Інтернеті він щомісячно знайомиться із сотнями тисяч людей через свої письмові роботи, в яких основна увага приділяється реальності самозцілення, руху від любові до себе до безумовної любові та мудрості, яка приходить, коли ми дійсно працюємо над пізнанням себе. Його перша книга «Inward» була опублікована самостійно і швидко стала бестселером на Amazon. Пізніше було опубліковано виправлене та доповнене видання «Inward», яке тепер доступне у книгарнях по всьому світу.

Примітки